Il doppio femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lourdes Domínguez Lino e Arantxa Parra Santonja erano le detentrici del titolo, ma solo state costrette al ritiro per un infortunio al piede destro della Dominguez Lino, dopo essere arrivete ai quarti contro Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez hanno vinto in finale 6–2, 6–4, contro Iveta Benešová e Petra Cetkovská.

Teste di serie

  Maria Elena Camerin /  Flavia Pennetta (semifinali)
  Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (quarti, ritiro per un infortunio al piede destro della Dominguez Lino)

  Jelena Kostanić Tošić /  Martina Müller (primo turno)
  Jill Craybas /  Klaudia Jans-Ignacik (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2008